

Fiction 
Boston Blackie – personaggio creato da Jack Boyle, ladro di gioielli e detective protagonista di romanzi, film, serie radiofonica e televisiva
Boston Blackie's Little Pal – film del 1918 diretto da E. Mason Hopper
Boston Blackie – film del 1923 diretto da Scott Dunlap
Le inchieste di Boston Blackie (Boston Blackie) – serie televisiva statunitense (1951-1953)

Persone 
Boston Blackie (1943-1993) – chitarrista e cantante blues statunitense